KUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kupiano (Papua Nuova Guinea)
 Kup – comune dell'Ungheria